The Agony and the Ecstasy (roman), een biografische roman over Michelangelo uit 1961 van Irving Stone
 The Agony and the Ecstasy (film), een op het boek gebaseerde film uit 1965